Тит Аврелий Фулв (Titus Aurelius Fulvus) е име на римските политици:

 Тит Аврелий Фулв (консул 85 г.)
 Тит Аврелий Фулв (консул 89 г.)